Лютне́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Лютневий провулок — провулок у місті Дніпро.
 Лютневий провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Лютневий провулок — провулок у місті Київ.
 Лютневий провулок — провулок у місті Миколаїв.
 У місті Одеса:
 1-й Лютневий провулок;
 2-й Лютневий провулок.
 Лютневий провулок — провулок у місті Сімферополь.

Провулки